

Cinema
 Broadway – film del 1929 diretto da William A. Seiter

Fumetto 
 Broadway Comics – casa editrice di fumetti statunitense

Geografia 
Regno Unito
 Broadway – parrocchia civile del South Somerset, Somerset
 Broadway – parrocchia civile di Wychavon, Worcestershire
Stati Uniti d'America
 Broadway – città della contea di Lee, Carolina del Nord
 Broadway – CDP della contea di Warren, New Jersey
 Broadway – strada di New York
 Broadway – arteria viaria di Los Angeles
 Broadway – città della contea di Rockingham, Virginia

Musica 
 Broadway – etichetta discografica italiana
 Broadway – gruppo musicale statunitense
 Broadway – album dei Pesi Piuma del 2007
 Broadway – singolo di DJ Antoine vs. Mad Mark del 2012

Trasporti 
 Broadway – fermata della metropolitana di New York, situata sulla linea BMT Astoria
 Broadway – fermata della metropolitana di New York, situata sulla linea IND Crosstown

Altro 
 Broadway theatre – area di New York dove si concentrano numerosi teatri
 Broadway – personaggio fittizio della serie animata Gargoyles - Il risveglio degli eroi
 IBM Broadway – microprocessore della IBM
 Broadway – tipo di carattere